Кубок мира по шахматам среди женщин 2021 — шахматный турнир, прошедший по олимпийской системе в Сочи (Россия) с 12 июля по 3 августа 2021 года. Этот турнир стал первым в истории Кубком мира по шахматам среди женщин.

В стартовом списке турнира 103 участницы. Победительницей стала россиянка Александра Костенюк, обыгравшая в финале свою соотечественницу Александру Горячкину в двух партиях с классическим контролем.

По результатам турнира 3 сильнейшие шахматистки, за исключением ранее отобравшихся по другим признакам, прошли в турнир претенденток 2022: Александра Костенюк, Тань Чжунъи и Анна Музычук. Занявшая второе место Александра Горячкина уже была допущена на турнир претенденток как уступившая в матче на первенство мира. Ещё одна участница, Екатерина Лагно, проигравшая в четвертьфинале, ранее прошла на турнир претенденток как участница ; по такому же признаку на турнир претенденток прошла и Хампи Конеру, которую в данном кубке мира заменили на Ольгу Гирю. Таким образом, после окончания Кубка мира стало известно 6 из 8-ми участниц будущего турнира претенденток.

Параллельно с женским Кубком мира прошёл открытый Кубок мира. Его победителем стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, обыгравший в финале россиянина Сергея Карякина в двух партиях с классическим контролем.

Формат 
Турнир состоит из семи раундов и проходит по нокаут-системе. Участницы, посеянные под первыми 25 номерами, пропускают первый раунд и начинают игру сразу со второго, а остальные 78 участниц начинают с первого раунда. Проигравшие полуфинальные матчи играют между собой матч за третье место.

Каждый раунд состоит из двух классических партий в первые два дня и тай-брейка на третий день. Контроль времени:

 Две партии с классическим контролем: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30-минутное добавление после 40 хода, плюс 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.
 Если классические партии не выявили победителя, играются две партии в быстрые шахматы, 25 минут с 10-секундным добавлением после каждого хода.
 Если снова ничья, то играются ещё две партии в быстрые шахматы, 10 минут с 10-секундным добавлением после каждого хода.
 Если снова ничья, то играются две блиц-партии, 5 минут с 3-секундным добавлением после каждого хода.
 Если снова ничья, то играется партия в армагеддон. Игроки бросают жребий, победитель выбирает цвет фигур. Белые получают 5 минут на партию, а чёрные — 4 минуты, при этом начиная с 61-го хода за каждый сделанный ход добавляется 2 секунды. Ничья в пользу чёрных.

Расписание 
Каждый раунд длится три дня: первые два дня — партии с классическим контролем, третий день — тай-брейки.

 12—20 июля: 1-3 раунды
 21 июля: выходной день
 22—27 июля: 4-5 раунды
 28 июля: выходной день
 29—31 июля: 6 раунд (полуфинал)
 1—3 августа: 7 раунд (финал и матч за третье место)

Партии начинаются в 15:00 по московскому времени.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд — 676 250 долларов США. Победитель получает 50 тысяч долларов.

Участницы 
Участницы отсортированы по рейтингу ФИДЕ на июнь 2021 года.

 , GM, 2596 (E18)
 , GM, 2558 (WC)
 , GM, 2544 (WC)
 , GM, 2535 (R)
 , GM, 2524 (E18)
 , GM, 2515 (R)
 , GM, 2511 (R)
 , IM, 2500 (AS19)
 , IM, 2494 (E19)
 , IM, 2494 (Z3.1)
 , GM, 2491 (FN)
 , IM, 2489 (J19)
 , IM, 2473 (E18)
 , GM, 2472 (WC)
 , GM, 2472 (R)
 , GM, 2470 (E18)
 , WGM, 2469 (R)
 , GM, 2463 (PN)
 , GM, 2459 (E19)
 , IM, 2456 (E18)
 , WGM, 2448 (R)
 , IM, 2446 (E19)
 , IM, 2443 (E18)
 , IM, 2442 (PN)
 , IM, 2440 (FN)
 , GM, 2438 (E18)
 , GM, 2436 (E18)
 , IM, 2430 (FN)
 , IM, 2430 (E18)
 , GM, 2429 (E18)
 , IM, 2428 (PN)
 , IM, 2421 (FN)
 , IM, 2418 (PN)
 , IM, 2418 (E18)
 , IM, 2417 (E18)
 , IM, 2413 (E19)
 , IM, 2413 (FN)
 , IM, 2413 (FN)
 , IM, 2411 (FN)
 , GM, 2407 (FN)
 , GM, 2404 (FN)
 , IM, 2404 (E18)
 , WGM, 2403 (E19)
 , WGM, 2399 (FN)
 , IM, 2395 (E19)
 , GM, 2393 (E19)
 , WGM, 2393 (FN)
 , IM, 2391 (Z3.7)
 , WGM, 2390 (J18)
 , IM, 2389 (FN)
 , WGM, 2388 (AM18)
 , IM, 2382 (FN)
 , IM, 2379 (E19)
 , IM, 2379 (E19)
 , IM, 2370 (AS18)
 , IM, 2369 (FN)
 , IM, 2363 (E18)
 , WGM, 2362 (FN)
 , IM, 2360 (Z3.3)
 , GM, 2358 (FN)
 , WGM, 2358 (Z2.1)
 , IM, 2357 (E19)
 , WGM, 2355 (FN)
 , IM, 2346 (FN)
 , WGM, 2344 (PN)
 , WGM, 2341 (E19)
 , WGM, 2339 (FN)
 , WGM, 2335 (FN)
 , WIM, 2323 (ON)
 , FM, 2321 (FN)
 , WIM, 2317 (FN)
 , WGM, 2316 (Z2.1)
 , WGM, 2309 (E19)
 , WGM, 2301 (E19)
 , WGM, 2299 (Z3.6)
 , WIM, 2278 (FN)
 , WIM, 2276 (PN)
 , WIM, 2273 (Z3.4)
 , WIM, 2262 (Z2.3)
 , WGM, 2257 (AM19)
 , WGM, 2256 (E19)
 , WGM, 2229 (FN)
 , WIM, 2201 (FN)
 , WIM, 2191 (FN)
 , WIM, 2189 (FN)
 , WFM, 2182 (FN)
 , WGM, 2182 (AF)
 , WGM, 2179 (FN)
 , WIM, 2170 (Z2.5)
 , WGM, 2106 (FN)
 , WIM, 2083 (FN)
 , WIM, 2076 (AF)
 , WIM, 2072 (FN)
 , WIM, 2071 (Z2.2)
 , WGM, 2071 (PN)
 , WFM, 2061 (FN)
 , WIM, 2046 (FN)
 , WFM, 2035 (FN)
 , WIM, 2015 (AF)
 , WIM, 2013 (Z2.3)
 , WIM, 2009 (Z3.2)
 , WIM, 1863 (PN)
 , 1835 (FN)

Квалификация на Кубок мира среди женщин 

 WC: Полуфиналисты чемпионата мира по шахматам среди женщин 2018
 J18 и J19: Чемпионки мира среди юниоров 2018 и 2019 годов
 R: Рейтинг
 E18 и E19: Чемпионаты Европы по шахматам среди женщин 2018 и 2019 годов
 AM18 и AM19: Победители  среди женщин 2018 и 2019 годов
 AS18 и AS19: Чемпионки Азии 2018 и 2019 годов

 AF:  среди женщин 2019 года
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.6, Z3.7: Зональные турниры
 FN: Номинация от федераций
 ON: Номинация организатора соревнования
 PN: Номинация президента ФИДЕ

Замены 
  (WC) →  (R)
  (R) →  (R)
  (R) →  (R)
  (Z3.5) → президентская номинация (PN)
  (Z3.5) → президентская номинация (PN)
  (Z3.5) → президентская номинация (PN)
  (Z3.5) → президентская номинация (PN)

Раунды 1-4

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Раунды 5-7

Матч за третье место

Финал

Примечания 

2021 год в шахматах
Кубки мира по шахматам
Июль 2021 года в России
Спорт в России в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Сочи
Международные соревнования по шахматам в России